Romny (; ) ist eine Stadt in der Oblast Sumy im Nordosten der Ukraine. Romny ist Zentrum des gleichnamigen Rajons und hat 40.000 Einwohner (2016).

Geographie 
Die Stadt liegt 105 km westlich vom Oblastzentrum Sumy am Ufer des Flusses Sula, einem Nebenfluss des Dneprs, in welchen dort der Fluss Romen mündet. Zur Stadt gehören außerdem die Siedlung Lutschky (ukrainisch , 438 Einwohner) sowie die Dörfer Kolisnykowe (ukrainisch , 43 Einwohner) und Hrabyne (ukrainisch ).

Geschichte 
Romny wurde 1096 erstmals erwähnt. 1638 wohnten in der Stadt 6.000 Einwohner, womit sie im weiten Umkreis die größte Siedlung war. 1781 wurde ihr von der russischen Zarin Katharina der Großen die Stadtrechte verliehen. Nachdem die Bevölkerung zwischen 1979 und 1989 noch von 52.529 auf 57.051 Einwohner gestiegen war, ist sie seitdem um mehr als 10 % gefallen.

Wirtschaft und Verkehr 
Romny liegt an der Regionalstraße P-01 (Kiew–Pryluky–Romny–Sumy–Kursk) und an der Eisenbahnlinie Homel–Bachmatsch–Romodan–Krementschuk.

Bevölkerungsentwicklung 
 
Quelle:

Söhne und Töchter der Stadt 
 Chaim Arlosoroff (1899–1933), zionistischer Politiker
 Borys Antonenko-Dawydowytsch (1899–1984), ukrainischer Schriftsteller, Übersetzer und Linguist
 Abram Joffe (1880–1960), Physiker
 Dawid Kritschewski (1894–1942), ukrainisch-russischer Architekt
 Tetjana Markus (1921–1943), ukrainische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Petro Redkin (1808–1891), ukrainisch-russischer Jurist, Philosophiehistoriker, Professor und Universitätsrektor
 Isaak Schwarz (1923–2009), Komponist (u. a. von Filmmusik)
 Grigori Sokolnikow (1888–1939), sowjetischer Politiker

Weblinks 

 
 Eine Seite über Romny (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Ersterwähnung 1096
Ort an der Sula (Dnepr)
Stadtrechtsverleihung 1781
Rajon Romny